Jméno a příjmení David Svoboda má více nositelů:

 David Svoboda (* 1985) – český moderní pětibojař
 David Svoboda (slavista) (* 1977) – český slavista
 David Svoboda (sochař) (* 1975) – český sochař